Detta är en lista över småorter i Sverige, K-L.

K

L

Referenser 
 Statistik för småorter 2010, Statistiska centralbyrån

K-L